Romilly kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Romilly-sur-Seine, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Romilly-sur-Andelle, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Romilly-sur-Aigre, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Romilly-la-Puthenaye, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Romilly, Loir-et-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,